Paus Stefanus V (VI), paus (885–891), tot 1961 Stefanus VI genoemd.
Paus Stefanus VI (VII), door het volk gehate paus (896–897), hield de Kadaversynode, tot 1961 Stefanus VII genoemd.